El término asalto puede referirse:

 a un asalto, delito caracterizado por la violencia contra las personas, generalmente con fines de apoderamiento ilegítimo (por ejemplo, el atraco a mano armada);

Deportes
 al asalto, el combate simulado a esgrima, y uno de los lances de ese deporte;
 al asalto, cada uno de los tiempos que componen un combate de boxeo;

Festival
 al Festival Asalto, el evento anual de arte urbano que se celebra en Zaragoza;

Pintura
 a Asalto al coche, un cuadro de Francisco de Goya y Lucientes;

Milicia
 al asalto frontal, una táctica militar;
 asalto de Manzanillo (1928);
 asalto al cuartel de la Montaña (1936);
 asalto al cuartel de Madera (1965);
 al asalto aéreo, una táctica militar;
 al arma de asalto;
 al fusil de asalto, fusil diseñado para el combate, con capacidad de fuego selectivo (capaz de disparar tanto en modo totalmente automático como en modo semiautomático);
 al carro de asalto o tanque, carro de combate especialmente blindado y ofensivo;

Policía
 a la Guardia de Asalto, cuerpo policial de la Segunda República española;

Tradiciones (carnaval)
 Asaltantes con Patente, murga uruguaya fundada en 1928.

Juego
 a un asalto, una variante del juego de tres en raya.

Enlaces externos